Lluis Bruguera – allenatore di tennis ed ex tennista spagnolo
 Sergi Bruguera – allenatore di tennis ed ex tennista spagnolo
 Tania Bruguera – performance artist e attivista cubana